Cylindrophasia är ett släkte av tvåvingar. Cylindrophasia ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Parasitflugor
Cylindrophasia